Franz Esser ist der Name folgender Personen:

* Franz Esser (Fußballspieler) (1900–1982), deutscher Fußballspieler
 Franz Esser (Bischof) (1908–1966), Bischof von Springbok, Südafrika
 Franz Esser (Restaurator), deutscher Restaurator 
 Franz Joseph Esser (1891–1964), deutscher Maler, Karikaturist und Zeichner